Darts-Weltmeisterschaft 2016 kann zwei Turniere im Dartsport bezeichnen:
 BDO World Darts Championship 2016, veranstaltet vom 2. bis zum 10. Januar 2016 von der British Darts Organisation
 PDC World Darts Championship 2016, veranstaltet vom 17. Dezember 2015 bis zum 3. Januar 2016 von der Professional Darts Corporation